

Persone
 Il prócer uruguaiano: José Gervasio Artigas
 Il professore spagnolo: Mariano Artigas

Nomi geografici
 Un dipartimento dell'Uruguay: Dipartimento di Artigas
 La capitale di tale dipartimento: Artigas (Uruguay)
 Un distretto del Paraguay nel dipartimento di Itapúa: General Artigas
 Base scientifica uruguaiana in Antartide: Base Artigas
 Un ponte sul fiume Uruguay, che unisce Argentina e Uruguay: Ponte General Artigas
 Stazione Ferroviaria di Montevideo (Uruguay): Estación General Artigas
 Strade, autostrade e vie dell'Uruguay